Sette navi della Royal Navy hanno preso il nome di HMS Queen. È uno dei nomi di nave più antichi della marina britannica, risalente al tempo di Enrico III di Inghilterra.
  è stata una nave costruita nel 1225. Il suo destino è incerto.
  fu un vascello da 100 cannoni del primo rango varato nel 1673 come Royal Charles e rinominato HMS Queen nel 1693, poi ancora Royal George nel 1715. Fu ancora rinominato Royal Anne nel 1756 e demolito nel 1767.
  fu un vascello da 98 cannoni del secondo rango varato nel 1769. Venne ridotta a 74 cannoni (rasata) nel 1811 e demolita nel 1821.
  fu un vascello da 110 cannoni del primo rango varato nel 1839. Nel 1859 la nave venne dotata di un'elica propulsiva e ridotta a 86 cannoni. Venne demolita nel 1871.
  fu una corazzata pre-dreadnought della classe Formidable varata nel 1902. Venne venduta nel 1920 e demolita nel 1921.
  fu una portaerei di scorta della classe Bogue, già USS St. Andrews. Venne varata nel 1943 e trasferita alla Royal Navy nello stesso anno. Venne restituita alla US Navy nel 1946.